Diario di una schiappa – libro scritto da Jeff Kinney nel 2007
 Diario di una schiappa – serie cinematografica
 Diario di una schiappa – film del 2010 diretto da Thor Freudenthal
 Diario di una schiappa 2 - La legge dei più grandi – film del 2011 diretto da David Bowers 
 Diario di una schiappa - Vita da cani  – film del 2012 diretto da David Bowers 
 Diario di una schiappa - Portatemi a casa! – film del 2013 diretto da David Bowers 
 Diario di una schiappa – film d'animazione del 2021 diretto da Swinton Scott
 Diario di una schiappa – serie di libri per ragazzi scritta dall'autore e fumettista Jeff Kinney